Hollins est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Alfred Hollins (1865-1942), compositeur et organiste britannique
 Andre Hollins (né en 1992), joueur de basket-ball américain
 Arthur Hollins, footballeur et marin britannique
 Arthur Hollins (1867-1962), homme politique anglais
 Chris Hollins (né en 1971), présentateur sportif britannique
 Damon Hollins (né en 1974), joueur de baseball américain
 Dave Hollins (né en 1966), joueur de baseball américain
 Dave Hollins (né en 1938), footballeur gallois
 David Hollins (né en 1951), joueur australien de football australien
 Ellis Hollins (né en 1999), enfant acteur anglais
 Frank Hollins (1877-1963), joueur de cricket anglais
 George Nichols Hollins (1799-1878), officier de marine américain
Harry Hollins (1932-1989), homme politique américain
H. B. Hollins (1854-1938), financier et magnat du rail américain
Hue Hollins (1940-2013), arbitre américain de basket-ball professionnel
Jessie Hollins (1970-2009), joueur de baseball américain
John Hollins (né en 1946), joueur et entraîneur de football anglais
John Hollins (1798-1855), peintre et portraitiste anglais
John Hollins (1890-1938), joueur de cricket anglais
Laura Hollins (née en 1983), nom de naissance de la modèle et actrice Agyness Deyn
Leslie Hollins (1897-1984), homme politique australien
Lionel Hollins (né en 1953), joueur de basket-ball américain
Mack Hollins (né en 1993), joueur de football américain
Marion Hollins (1892-1944), joueur de golf américain
Peter Hollins (1800-1886), sculpteur anglais
Ralph Hollins (né en 1931), naturaliste américain
Ryan Hollins (né en 1984), joueur de basket-ball américain
Sandra Hollins, femme politique américaine
Sheila Hollins (né en 1946), professeure de psychiatrie britannique
Tony Hollins (1909-1957), musicien de blues américain
Tyree Hollins (né en 1990), joueur de football américain

Personnages
Hollins est le patronyme de plusieurs personnages du soap opera britannique Doctors
Dave Hollins, personnage de la série télévisée britannique Red Dwarf

Toponyme

Hollins, communauté du comté de Clay en Alabama
Hollins, communauté des comtés de Botetourt et Roanoke en Virginie
Île Hollins, île de la ville de New York

Hollins, quartier d'Oldham dans le Grand Manchester
Hollins, hameau du Staffordshire
Hollins Brook, cours d'eau du Grand Manchester, tributaire de la rivière Roch

Voir aussi
Université Hollins, université privée de la Virginie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme